Primera División 1977 (Chili)
 Primera División 1977 (Argentinië)
 Primera División 1977 (Uruguay)
 Primera División 1977 (Paraguay)
 Primera División 1976/77 - Spanje